Příjmení Janča nosí více významných osobností:

 Bohumil Janča (1936–2020) – český a československý politik
 František Janča (1905–1952) – český konstruktér a vrtulníkový pilot
 Jan Janča (1866–1928) – český novinář, spisovatel, autor divadelních her a autor politických úvah
 Jiří Janča (1924–2005) – český léčitel a bylinkář
 Tomáš Janča (* 1993) – český politik a podnikatel

Česká příjmení